Název Velká Lhota má více sídel:

 Velká Lhota, Velká Lhota u Valašského Meziříčí – obec v okrese Vsetín
 Velká Lhota (Volfířov), Velká Lhota u Dačic – část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec
 Velká Lhota (Vrchotovy Janovice) – část obce Vrchotovy Janovice v okrese Benešov
 Velká Lhota (Lhoty u Potštejna), základní sídelní jednotka obce Lhoty u Potštejna

Externí odkazy 
 

 Velká Lhota